Силвер-Лейк, реже Силверлейк (, ) — название нескольких топонимов и гидронимов в США.

Населённые пункты США 
Сортировка по штатам, по алфавиту
  — неинкорпорированная коммуна в штате Вашингтон.
  — деревня в Висконсине.
  — городок в Индиане.
 Силвер-Лейк — город в Канзасе.
 Силвер-Лейк — город в Миннесоте.
  — неинкорпорированная коммуна в Миссури.
  — неинкорпорированная коммуна в Нью-Гэмпшире.
  — статистически обособленная местность и неинкорпорированная коммуна в Нью-Джерси, округ Уоррен.
  — статистически обособленная местность и неинкорпорированная коммуна в Нью-Джерси, округ Эссекс.
  — поселение в штате Нью-Йорк, округ Вайоминг.
  — деревня в Огайо.
  — неинкорпорированная коммуна в Орегоне.
  — плановое поселение в Техасе.
 Силвер-Лейк — статистически обособленная местность во Флориде.

Тауншипы, нейборхуды и районы США 
Тауншипы
  — в Айове, округ Дикинсон.
  — в Айове, округ Уорт.
  — в Миннесоте.
  — в Небраске.
  — в Пенсильвании.

Нейборхуды
 Силвер-Лейк — в Лос-Анджелесе, Калифорния.
  — в Провиденсе, Род-Айленд.

Районы
  — исторический район, летняя зона отдыха на .

Озёра и водохранилища США 
Сортировка по штатам, по алфавиту
  — озеро в городе Довер, Делавэр.
  — пересыхающее озеро в пустыне Мохаве, Калифорния.
  — водохранилище в городе Лос-Анджелес, Калифорния.
  — озеро в Канзасе.
  — озеро в городе Мэдисон, Нью-Гэмпшир.
  — озеро в городе , Нью-Гэмпшир.
  — водохранилище близ деревни , штат Нью-Йорк.

Миннесота 
 Силвер — озеро на границе округов Рамси и Анока.
  — озеро в  округе Клей.
  — водохранилище в городе Рочестер, Миннесота.

Природоохранные территории США и Канады 
США
  — парк штата в Мичигане.
  — территория дикой природы в парке Адирондак, штат Нью-Йорк.

Канада
  —  в Онтарио.

Плотины 
  — историческая плотина близ деревни , штат Нью-Йорк.
  — плотина на реке , штат Мичиган.

См. также 
 Серебряное озеро — название нескольких озёр в России и Сербии
  — американская финансовая фирма